Jagiellonia Białystok w sezonie 2006/2007 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej II Ligi oraz Pucharu Polski (od II rundy).
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim, o pojemności około 15000 miejsc.

II poziom rozgrywkowy 
Awans do 1 ligi po 14 latach nieobecności w najwyższej klasie rozgrywkowej był uwieńczeniem ciężkiej pracy trenera Artura Płatka, zawodników oraz działaczy, w tym właściciela klubu Wojciecha Strzałkowskiego.

W Pucharze Polski białostoczanie dotarli do 1/8 finału, eliminując w II rundzie zespół Czarnych Pruszcz Gdański, w 1/16 wolny los, ulegając w 1/8 Polonii Warszawa. 

Podsumowanie sezonu
II Liga - 2 miejsce 
Puchar Polski - 1/8

Końcowa Tabela II ligi  

 W związku ze spadkiem i degradacją 4 drużyn z I ligi, awans zapewniły sobie 4 pierwsze zespoły. 
 Patrz także II liga polska w piłce nożnej (2006/2007)

Uwagi

Kadra, statystyki, transfery

Mecze

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w polskim sporcie
2007 w polskim sporcie